Соболевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Соболевская волость (Котельничский уезд) — в составе Вятской губернии
 Соболевская волость (Юрьевецкий уезд) — в составе Костромской губернии
 Соболевская волость (Устюженский уезд) — в составе Новгородской губернии
 Соболевская волость (Гайсинский уезд) — в составе Подольской губернии
 Соболевская волость (Пронский уезд) — в составе Рязанской губернии